Ole Rasmussen er navnet på flere forskellige personer:

 Ole Rasmussen (fodboldspiller, født 1960) – dansk fodboldlandsholdsspiller 1984 – 1985, været træner i Boldklubben Frem
 Ole Rasmussen (fodboldspiller, født 1952) – dansk fodboldlandsholdsspiller 1975 – 1984
 Ole Rasmussen (journalist) – dansk journalist og redaktør på At tænke sig